Sankta Eugenia kan syfta på 

 Eugenia av Rom (–258), en martyr (italienska: Eugenia di Roma)
 Eugenia (helgon) (Eugenia av Mont Odile) – elsassisk abbedissa vid klostret Mont Odile
 Sankta Eugenia katolska församling – en romersk-katolsk församling i Stockholms katolska stift
 Sankta Eugiena katolska kyrka – en kyrkolokal för församlingen

Se även
 Eugeniakapellet – en tidigare kyrkobyggnad